NVP steht für:
 Nahverkehrsplan, ein Planungsinstrument der deutschen ÖPNV-Aufgabenträger
 Network Voice Protocol, frühes Protokoll für IP-Telefonie
 , Verkürzungsfaktor eines Kabels
 steht in der Versicherungsbranche für nicht versicherbare Person
 Nevirapin, ein HIV-Medikament
 Nationale Volkspartei, rechtsextreme Partei in Österreich
 Vinylpyrrolidon, eine stickstoffhaltige, gesundheitsschädliche Chemikalie
 Landkreis Vorpommern-Rügen (vormals Landkreis Nordvorpommern), Kfz-Kennzeichen
 Nettoverkaufspreis
 Novo Aripuanã Airport (IATA-Code), Flughafen von Novo Aripuanã, Amazonas (Brasilien), Brasilien

.nvp steht für:
 nVidia Profile, Dateinamenserweiterung zum Speichern von Anzeigeoptionen

Abkürzung